Ната́лья Леони́довна Игна́това () — российская легкоатлетка, специалистка по спринтерскому бегу. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в конце 1990-х — начале 2000-х годов, обладательница бронзовой медали чемпионата Европы, многократная победительница и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Сиднее. Представляла Москву и Брянскую область. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Наталья Игнатова родилась 28 декабря 1973 года в Брянске.

Занималась бегом под руководством тренеров В. В. Гурова и В. М. Маслакова. Состояла во всероссийском физкультурно-спортивном обществе «Динамо».

Впервые заявила о себе в лёгкой атлетике на взрослом уровне в сезоне 1997 года, когда на чемпионате России в Туле выиграла бронзовую медаль в беге на 100 метров и вместе с командой Брянской области одержала победу в эстафете 4 × 100 метров. Попав в основной состав российской национальной сборной, выступила на чемпионате мира в Афинах, где на стометровой дистанции с результатом 11,70 остановилась на предварительном квалификационном этапе.

В 1998 году в беге на 100 метров стартовала на чемпионате Европы в Будапеште, но так же больших успехов здесь не добилась.

На зимнем чемпионате России 1999 года в Москве стала серебряной призёркой в беге на 60 метров, уступив только Оксане Экк, тогда как на летнем чемпионате России в Туле получила серебряную награду в дисциплине 100 метров, финишировав позади Ирины Приваловой. Участвовала в чемпионате мира в Севилье, где дошла до стадии четвертьфиналов в индивидуальном беге на 100 метров и остановилась на предварительном забеге эстафеты 4 × 100 метров. Кроме того, в тех же дисциплинах была второй на Кубке Европы в Париже.

В 2000 году на зимнем чемпионате России в Волгограде победила в беге на 60 метров, выступила на чемпионате Европы в помещении в Генте. На летнем чемпионате России в Туле победила в беге на 100 метров. По итогам чемпионата удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Сиднее — на стометровой дистанции дошла до второго этапа, в то время как в эстафете 4 × 100 метров вместе со своими соотечественницами Мариной Транденковой, Ириной Хабаровой и Натальей Помощниковой-Вороновой стала в главном финале пятой.

После сиднейской Олимпиады Игнатова осталась в составе российской национальной сборной и продолжила принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2001 году в беге на 100 метров она финишировала второй на чемпионате России в Туле, уступив на сей раз Екатерине Лещёвой, в эстафете 4 × 100 метров показала второй результат на Кубке Европы в Бремене, отметилась выступлением на чемпионате мира в Эдмонтоне.

В 2002 году в беге на 100 метров взяла бронзу на чемпионате России в Чебоксарах, в эстафете 4 × 100 метров была третьей на Кубке Европы в Анси, в той же дисциплине завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Мюнхене.

На зимнем чемпионате России 2003 года в Москве выиграла бронзовую награду в беге на 60 метров.

За выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы